В соревнованиях по волейболу на Африканских играх 2015 года в Браззавиле (Республика Конго) приняли участие 11 мужских и 12 женских национальных команд. Сборные Республики Конго на правах хозяев были освобождены от отборочных соревнований. Остальные участники определялись по итогам квалификации, прошедшей в 2015 году и у мужчин и у женщин в рамках семи зональных турниров.

Мужчины

Зона 1 
 Алжир.

После отказа сборных Ливии, Марокко и Туниса единственной заявившейся в квалификационный турнир стала сборная Алжира, получившая путёвку на Игры.

Зона 2 
 Участники — Гамбия, Кабо-Верде. 

Отказ — Сенегал.

1—3.05.2015.Прая (Кабо-Верде)

 1 мая. Кабо-Верде — Гамбия 3:0 (25:17, 25:11, 28:26).
 2 мая. Кабо-Верде — Гамбия 3:0 (25:20, 25:17, 25:20).
 3 мая. Кабо-Верде — Гамбия 3:0 (25:20, 25:23, 25:23).

Зона 3 
 Участники — Буркина-Фасо,  Гана, Нигер, Нигерия.

Отказ — Кот-д’Ивуар.

6—8.05.2015. Уагадугу (Буркина-Фасо)

 6 мая: Гана — Буркина-Фасо 3:1 (25:22, 25:23, 16:25, 25:15); Нигерия — Нигер 3:2 (25:21, 25:21, 26:28, 22:25, 15:13).
 7 мая: Буркина-Фасо — Нигер 3:1 (25:17, 25:19, 22:25, 26:24); Нигерия — Гана 3:0 (25:15, 25:20, 25:22).
 8 мая: Гана — Нигер 3:0 (25:18, 25:23, 25:18); Нигерия — Буркина-Фасо 3:0 (25:22, 25:17, 25:19).

Зона 4 
 Участники — Габон, Камерун, Чад.

Отказ — Демократическая Республика Конго, ЦАР.

5—7.05.2015. Нджамена (Чад).

 5 мая: Камерун — Чад 3:0 (25:12, 25:21, 25:16).
 6 мая: Камерун — Габон 3:0 (25:14, 25:21, 25:20).
 7 мая: Чад — Габон 3:2 (22:25, 25:23, 21:25, 25:19, 15:13).

Зона 5 
 Участники — Бурунди, Египет, Кения, Руанда, Судан, Уганда, Эфиопия.

Отказ — Джибути, Сомали, Танзания, Эритрея

Группа 1 
2—4.05.2015. Кигали (Руанда)

 2 мая: Кения — Бурунди 3:0 (25:14, 25:13, 25:20); Руанда — Уганда 3:2 (19:25, 23:25, 25:23, 25:15, 15:13).
 3 мая: Кения — Уганда 3:0 (25:22, 25:20, 25:18); Руанда — Бурунди 3:0 (25:14, 25:20, 25:18).
 4 мая: Бурунди — Уганда 3:1 (23:25, 25:19, 25:23, 25:18); Руанда — Кения 3:2 (17:25, 25:22, 25:18, 25:27, 15:7).

Группа 2 
8—10.05.2015. Аддис-Абеба (Эфиопия).

 8 мая: Эфиопия — Судан 3:1 (25:27, 27:25, 25:18, 25:23).
 9 мая: Египет — Судан 3:0 (28:26, 25:20, 25:12).
 10 мая: Египет — Эфиопия 3:0 (25:18, 25:20, 25:21).

Зона 6 
Участники — Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Мозамбик.

Отказ — Лесото, Малави.

5—7.05.2015. Габороне (Ботсвана)

 5 мая: Мозамбик — Зимбабве 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 26:24); Ботсвана — Замбия 3:1 (25:20, 17:25, 25:18, 25:22).
 6 мая: Мозамбик — Замбия 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:23); Ботсвана — Зимбабве 3:1 (26:28, 25:15, 25:23, 25:19).
 7 мая: Зимбабве — Замбия 3:0 (25:18, 25:23, 25:11); Мозамбик — Ботсвана 3:0 (25:23, 25:15, 25:23).

Зона 7 
 Сейшельские Острова.

После отказа сборных Коморских Островов, Маврикия и Мадагаскара единственной заявившейся в квалификационный турнир стала сборная Сейшельских Островов, получившая путёвку на Игры.

Итог 
Путёвки на Африканские игры 2015 по итогам зональных квалификационных турниров получили по две команды от зон 2, 3, 5 и 6 ( Кабо-Верде,  Гамбия,  Гана,  Нигерия,  Египет,  Руанда,  Мозамбик,  Ботсвана) и по одной от зон 1, 4 и 7 ( Алжир,  Камерун, Сейшельские Острова).

Женщины

Зона 1 
 Участники — Алжир, Тунис. 

Отказ — Ливия, Марокко.

13—14.05.2015.Бордж-Бу-Арреридж (Алжир)

 13 мая. Алжир — Тунис 3:2 (27:29, 21:25, 25:20, 25:17, 15:10).
 14 мая. Алжир — Тунис 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:22).

Зона 2 
 Участники — Гамбия, Кабо-Верде, Мали, Сенегал. 

Отказ — Гвинея-Бисау.

6—8.05.2015. Дакар (Сенегал)

 6 мая: Кабо-Верде — Мали 3:1 (25:13, 25:19, 21:25, 25:17); Сенегал — Гамбия 3:0 (25:10, 25:11, 25:9).
 7 мая: Кабо-Верде — Гамбия 3:1 (25:16, 25:20, 19:25, 25:15); Сенегал — Мали 3:1 (25:17, 25:9, 24:26, 25:18).
 8 мая: Мали — Гамбия 3:0 (25:12, 25:14, 25:14); Сенегал — Кабо-Верде 3:1 (21:25, 25:17, 25:23, 25:19).

Зона 3 
 Участники — Буркина-Фасо,  Гана, Нигер, Нигерия.

Отказ — Кот-д’Ивуар.

6—8.05.2015. Уагадугу (Буркина-Фасо)

 6 мая: Буркина-Фасо — Нигер 3:1 (25:13, 20:25, 25:14, 25:19); Нигерия — Гана 3:2 (21:25, 25:19, 25:14, 8:25, 15:12).
 7 мая: Нигерия — Буркина-Фасо 3:0 (25:16, 25:20, 25:10); Гана — Нигер 3:0 (25:18, 25:15, 25:22).
 8 мая: Гана — Буркина-Фасо 3:0 (25:23, 25:13, 25:17); Нигерия — Нигер 3:0 (25:16, 25:12, 25:14).

Зона 4 
 Участники — Камерун, Демократическая Республика Конго, Республика Конго. Сборная Республики Конго уже является обладателем путёвки на Игры.

Отказ — Габон, Чад.

3—5.05.2015. Киншаса (ДР Конго).

 3 мая: ДР Конго — Республика Конго 3:1 (25:19, 21:25, 25:16, 25:21).
 4 мая: Камерун — Республика Конго 3:0 (25:12, 25:13, 25:15).
 5 мая: Камерун — ДР Конго 3:1 (17:25, 25:13, 25:19, 25:15).

Зона 5 
 Участники — Бурунди, Египет, Кения, Уганда, Эфиопия.

Отказ — Руанда, Танзания.

21—25.04.2015. Кампала (Уганда)

 21 апреля: Кения — Египет 3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 25:20); Уганда — Бурунди 3:0 (25:14, 25:8, 25:11).
 22 апреля: Египет — Уганда 3:0 (25:12, 25:15, 25:23); Кения — Эфиопия 3:0 (25:19, 25:17, 25:9).
 23 апреля: Эфиопия — Уганда 3:1 (18:25, 25:19, 25:17, 25:13); Египет — Бурунди 3:0 (25:7, 25:13, 25:12).
 24 апреля: Кения — Бурунди 3:0 (25:11, 25:13, 25:12); Египет — Эфиопия 3:0 (25:18, 25:7, 25:14).
 25 апреля: Эфиопия — Бурунди 3:0 (25:16, 25:12, 25:22); Кения — Уганда 3:0 (25:11, 25:15, 25:19).

Зона 6 
Участники — Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Мозамбик.

Отказ — Лесото, Малави.

5—7.05.2015. Габороне (Ботсвана)

 5 мая: Мозамбик — Зимбабве 3:0 (25:19, 26:24, 26:24); Ботсвана — Замбия 3:0 (25:12, 25:3, 25:15).
 6 мая: Мозамбик — Замбия 3:0 (25:15, 25:13, 25:19); Ботсвана — Зимбабве 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:14).
 7 мая: Зимбабве — Замбия 3:1 (20:25, 25:19, 25:15, 25:13); Ботсвана — Мозамбик 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).

Зона 7 
 Сейшельские Острова.

После отказа сборных Коморских Островов, Маврикия и Мадагаскара единственной заявившейся в квалификационный турнир стала сборная Сейшельских Островов, получившая путёвку на Игры.

Итог 
Путёвки на Африканские игры 2015 по итогам зональных квалификационных турниров получили по две команды от зон 2, 3, 5 и 6 ( Сенегал,  Кабо-Верде,  Нигерия,  Гана,  Кения,  Египет,  Ботсвана,  Мозамбик) и по одной от зон 1, 4 и 7 ( Алжир,  Камерун, Сейшельские Острова).

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской квалификационный турнир Африканских игр 2015) 
 Архив волейбольных результатов (женский квалификационный турнир Африканских игр 2015) 
 Волейбольный турнир 11-х Африканских игр на сайте CAVB

Волейбол на Африканских играх
2015 год в волейболе